Моравія — історична область в Чехії; у складі Чехословаччини поділялась на дві області: Південна Моравія та Північна Моравія.
 Велика Моравія (Великоморавія) — історична держава західних слов'ян.
 Моравське князівство — історичне ранньофеодальне західно-слов'янське князівство.
 Маркграфство Моравія — князівство (графство), державне утворення, що існувало з 1182 до 1918 р., як одне з Земель Богемської корони.
 Моравська Словаччина або «Словацько» — етнографічний регіон Моравії.
 Моравська Валахія або «Волошсько» — етнографічний регіон Моравії.
 1901 Моравія (1901 Moravia) — астероїд головного поясу (відкрито у 1972).

 Моравія — кантон Коста-Рики.

Моравія — місто, штат Айова
 Моравія — місто, штат Нью-Йорк
 Моравія — селище, штат Нью-Йорк

Південноморавський край — адміністративна одиниця Чехії, розташований на півдні історичної області Моравія.
 Моравська брама — географічний регіон у Моравії.